Knop ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Der Name ist ein niederdeutscher Übername für einen kleinen, rundlichen Kerl
 ein Übername für einen Knopf- oder Knaufmacher (Knöpfler)
 Als Herkunftsname aus Knoop bei Kiel und Knopp in Rheinland-Pfalz.

Erste urkundliche Erwähnung: Joh. Knop = Joh. Nodus, 1368 in Hamburg.

Verbreitung 
Der Familienname Knop ist überwiegend in niederdeutschen Gebieten verbreitet und gehört mit etwa 6580 Namensträgern zu den häufigsten Namen in Deutschland.

Varianten 
 Knauf, ca. 4700 Namensträger mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen 
 Knauff, ca. 970 Namensträger mit Schwerpunkt im Schwalm-Eder-Kreis
 Knoop, ca. 4600 Namensträger mit Schwerpunkt im Landkreis Celle
 Knopf, ca. 6000 Namensträger mit Schwerpunkt in Baden-Württemberg

mit starkem Genitiv als patronymische Form (abstammend von)
 Knopp, ca. 6050 Namensträger in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
 Knops, ca. 1200 Namensträger mit Schwerpunkt Aachen und Niederrhein
 Knoops, ca. 80 Namensträger im Landkreis Main-Spessart 
 Knopps, als äußerst seltene Variante

als Diminutive Formen
 Knöpfel, ca. 680 Namensträger in Hessen
 Knöpfle, ca. 1700 Namensträger in oberdeutschen Gebieten
 Knöpfli, äußerst selten
 Knob, ca. 40 Namensträger in Rheinland-Pfalz (Hunsrück)

Namensträger 
 Adolph Knop (1828–1893), deutscher Geologe und Mineraloge
 August Knop (1903–1994), deutscher Politiker (NSDAP)
 Beatrice Knop (* 1972), deutsche Ballett-Tänzerin 
 Carsten Knop (* 1969), deutscher Journalist und Autor
 Daniel Knop (* 1957), deutscher Journalist
 Friedrich Knop (* 1958), deutscher Mathematiker
 Ingmar Knop (* 1975), deutscher Jurist, ehemaliger Nazi-Anwalt und Politiker (DVU)
 Jan Knop (* 1972), tschechischer Jazzmusiker, siehe Najponk
 Jens Knop (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Julia Knop (* 1977), deutsche katholische Theologin

 Matze Knop (* 1974), deutscher Moderator, Comedian und Schauspieler
 Patricia Louisianna Knop (1940–2019), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Petr Knop (* 1994), tschechischer Skilangläufer
 Seta Knop (* 1960), slowenische Literaturwissenschaftlerin, Soziologin, Autorin und Übersetzerin
 Stefan Knop (* 1971), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Uwe Knop (* 1972), deutscher Ernährungswissenschaftler und Publizist
 Walter Knop (1906–1991), deutscher Politiker (NSDAP)
 Werner Knop (1911–1970), deutsch-britischer Journalist
 Wilhelm Knop (1817–1891), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch 
 Knob

Quellen 

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname